Mike Ladd ist der Name folgender Personen:

* Mike Ladd (Lyriker) (* 1959), australischer Lyriker 
 Mike Ladd (Musiker), US-amerikanischer Hip-Hop-Musiker